Сырная плесень — плесневые грибы, используемые при приготовлении некоторых видов сыра. Может означать один из следующих видов:
 Penicillium roqueforti — плесень, применяемая при производстве сыра рокфор.
 Penicillium camemberti — плесень, применяемая при производстве сыров бри и камамбер.